Mugil é um género de peixes das águas costeiras das regiões tropicais e temperadas, pertencente à família Mugilidae da ordem dos Mugiliformes, que inclui muitos dos peixes conhecidos por tainhas e muges, alguns deles com importância para a pesca comercial. A espécie de maiores dimensões, e de maior importância comercial, é Mugil cephalus, que pode atingir 80 cm de comprimento e mais de 8 kg de peso. O registo fóssil deste género é conhecido em formações geológicas datadas do Oligoceno inferior até ao presente.

Espécies
O género Mugil inclui 14 espécies validamente descritas:
 Mugil bananensis (Pellegrin, 1927)
 Mugil broussonnetii Valenciennes, 1836
 Mugil capurrii (Perugia, 1892)
 Mugil cephalus Linnaeus, 1758
 Mugil curema Valenciennes, 1836
 Mugil curvidens Valenciennes, 1836
 Mugil galapagensis Ebeling, 1961
 Mugil gyrans (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1884)
 Mugil hospes D. S. Jordan & Culver, 1895
 Mugil incilis Hancock, 1830
 Mugil liza Valenciennes, 1836
 Mugil rubrioculus I. J. Harrison, Nirchio, C. de Oliveira, Ron & Gaviria, 2007
 Mugil setosus C. H. Gilbert, 1892
 Mugil trichodon Poey, 1875

O género Mugil pode ser representado pelo seguinte cladograma seguindo a informação constante do Catalogue of Life::

Referências

Ligações externas 

Mugil in FishBase
 
 
 
 
 

Mugilidae